Драгомир — фамилия:

 Драгомир, Анастас (1896–1966) – румынский инженер, изобретатель.
 Драгомир, Василий Саввич (1914—1989) — советский военный, награждённый пятью орденами Красной Звезды.
 Драгомир, Дана (род. 1964) — румынская и шведская флейтистка (играет на пан-флейте), композитор.
 Драгомир, Руксандра (род. 1972) — румынская профессиональная теннисистка и спортивный функционер.

См. также